Top Seed Open 2020, właśc. Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2020 z cyklu Top Seed Open rozgrywany w dniach 10–16 sierpnia 2020 roku w Lexington na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 225 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Stanach Zjednoczonych